L'École supérieure de la forme d'Ulm (en allemand ) ou HfG d’Ulm ou École d'Ulm est une école de design fondée en 1953 par Max Bill, Otl Aicher et Inge Scholl dans la lignée du Bauhaus. L'école ferme en 1968.

Histoire

Personnes liées

Enseignants 
 Josef Albers
 Otl Aicher
 Hermann von Baravalle
 Max Bill (1953–1957)
 Gui Bonsiepe
 Johannes Itten
 Alexander Kluge
 Helmut Lachenmann
 Beate Mainka-Jellinghaus
 Thomas Mauch, Kameramann, Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent
 Abraham Moles
 Josef Müller-Brockmann
 Walter Peterhans
 Edgar Reitz

Anciens élèves 
 Mary Bauermeister
 Gui Bonsiepe
 Jeanine Meerapfel
 Ferdinand Alexander Porsche (zwei Semester, ohne Abschluss)

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Histoire de l'art en Allemagne
Ulm